Arges peut faire référence à :

 Argès (Ἄργης / Árgês, « foudroyant »), un cyclope ouranien de la mythologie grecque ;
 Argès, son avatar de l'Univers Marvel, ennemi du demi-dieu Hercules ;
 Argés, une commune d'Espagne (de l'arabe argès, « fumier, engrais ») ;
 l'Argeș, une rivière de Roumanie (du dace 'άργιλος / argilos, « terreux, trouble ») ;
 Curtea de Argeș (« Cour de l'Argeș »), une ville de Roumanie sur la rivière homonyme ;
 le județ d'Argeș, division administrative de Roumanie.